Nototanaidae är en familj av kräftdjur som beskrevs av Jürgen Sieg 1976. Enligt Catalogue of Life ingår Nototanaidae i överfamiljen Paratanaoidea, ordningen tanaider, klassen storkräftor, fylumet leddjur och riket djur, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället ordningen tanaider, klassen storkräftor, fylumet leddjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Nototanaidae 66 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Tanaider
Nototanaidae